Илиа́мна () — озеро на юге Аляски (США), ледниково-тектонического происхождения. Старым его русским названием (по карте 1802 г.) было «озеро Шелехово». Высота над уровнем моря — 15 м.

Илиамна расположена в северных отрогах Алеутского хребта. Это крупнейшее озеро Аляски. Площадь его — около 2622 км². Озеро 77 миль (124 км) длиной и до 22 миль (35 км) шириной, с максимальной глубиной 988 футов (301 м).  Питание озера преимущественно снеговое. Сток по реке Квичак в Бристольский залив. Северный и западный берега низменные, южный и восточный — высокие. Озеро имеет неправильную форму и множество островов. Западная часть, составляющая 2/3 площади водоема, относительно мелководна и для неё свойственна плохо развитая береговая линия.

Из-за своих больших размеров и инерции Илиамна частично замерзает только в конце января, вскрывается же в середине мая. В летний период средняя температура воды здесь поднимается выше 10 °C. Населённые пункты по берегу озера: , Ньюхэлен, , , .

В Илиамне обитает крупнейшая в мире популяция нерки. Всего здесь водится 28 видов рыб, 5 из которых лососёвые.

Излюбленное место посещений туристами.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Квичака
Озёра Аляски
География Лейк-энд-Пенинсула